Dawna miejscowość. Tereny, na których leżała, znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja
 Dziwniki – kolonia
 Dziwniki – majątek
 Dziwniki – wieś